Afghánistán se skládá z 34 provincií. Každá provincie se skládá z několika obcí.

Provincie v Afghánistánu

Související články 
 Seznam guvernérů v Afghánistánu
 Okresy v Afghánistánu

Externí odkazy 
 
 Provinční Guvernéři

Reference